Le tournoi de tennis de Boston est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1990, classée en catégorie Tier II, se dispute à Worcester du 5 au .

Steffi Graf remporte le simple dames. En finale, elle bat Gabriela Sabatini, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Gigi Fernández et Helena Suková.

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Boston
 Saison 1990 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1990
Boston
Tennis aux États-Unis en 1990
Tennis en novembre 1990